FirstGroup, een Engels openbaarvervoerbedrijf
First (berg), een berg en wintersportplaats in Zwitserland
First (label), een Italiaans platenlabel, actief van 1969 tot 1973
FIRST kan verwijzen naar:
FIRST (organisatie), een non-profitorganisatie in de Verenigde Staten
FIRST (raceteam), een raceteam